Mikko Lehthonen (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie 

Le , ses droits sont échangés au Wild du Minnesota avec Jeff Penner en retour d'Anton Khoudobine.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
 2011 : remporte le trophée Håkan-Loob.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Espoo Blues || SM-liiga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Espoo Blues || SM-liiga ||25 ||4 ||0 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Espoo Blues || SM-liiga ||39 ||6 ||9 ||15 ||24 ||9 ||1 ||1 ||2 ||4
|- 
|2007-2008 || Espoo Blues || SM-liiga ||42 ||8 ||12 ||20 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Bruins de Providence || LAH ||72 ||28 ||25 ||53 ||39 ||14 ||2 ||5 ||7 ||4
|-
|2008-2009 || Bruins de Boston || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Bruins de Providence || LAH ||78 ||23 ||27 ||50 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2009-2010 || Bruins de Boston || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Skellefteå AIK || Elitserien || 55|| 30|| 28|| 58|| 34|| 18|| 3|| 5|| 8||2
|-
|2011-2012 || Severstal Tcherepovets || KHL || 48|| 11|| 10|| 21|| 24|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Severstal Tcherepovets || KHL || 23|| 3|| 6|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || ZSC Lions || LNA || 6|| 1|| 3|| 4|| 2|| 11|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
|2013-2014 || CP Berne || LNA || 32|| 4|| 9|| 13|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Lugano || LNA || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Skellefteå AIK || SHL || 25|| 5|| 4|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Örebro HK || SHL || 19 || 5 || 7 || 12 || 8 || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2015-2016 || Örebro HK || SHL || 32|| 3|| 7|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Djurgårdens Hockey || SHL ||18 ||3 ||6 ||9 ||4 ||8 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-
|2016-2017 || Kärpät Oulu || Liiga || 56 || 12 || 13 || 25 || 50 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2017-2018 || Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 33 || 3 || 4 || 7 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2017-2018 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL || 10 || 1 || 6 || 7 || 10 || 6 || 2 || 1 || 3 || 12
|- 
|2018-2019 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2018-2019 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 33 || 4 || 10 || 14 || 14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 8 || 6 || 4 || 10 || 4 || 4 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
| colspan="15"|
|- 
|2021-2022 || Kiekko-Espoo || Mestis  ||  ||

Notes et références 

Naissance en avril 1987
Naissance à Espoo
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du ZSC Lions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur du CP Berne
Joueur du Örebro HK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár